Der Peugeot 308 III (interne Bezeichnung P51) ist ein Pkw-Modell der Kompaktklasse von Peugeot.

Geschichte 
Vorgestellt wurde die Baureihe im März 2021. Im Herbst 2021 löste die dritte Generation den 308 II schließlich ab. Neben dem Schrägheck-Modell ist auch wieder ein Kombi erhältlich. Das Fahrzeug baut wie die zweite Generation des DS 4 und der Opel Astra L auf der Efficient Modular Platform 2 auf. Im Gegensatz zu diesen wird der 308 aber nicht in Rüsselsheim am Main, sondern in Mülhausen gebaut.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2022 wurde der 308 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt vier von fünf möglichen Sternen. Kritisiert wurden ein schwacher Schutz vor Brustverletzungen sowie ein fehlender Airbag in der Mitte, der den Zusammenprall zwischen Fahrer und Beifahrer verhindern könnte.

Technische Daten 
Antriebsseitig stehen zum Marktstart zwei Ottomotoren, ein Dieselmotor und zwei Plug-in-Hybride zur Auswahl. Für 2023 wurde außerdem eine elektrisch angetriebene Version mit 400 km Reichweite angekündigt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

308 2021
Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine
Kombi
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell